Eppelsheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Eppelsheimer (1808–1866), deutscher Politiker
 Hanns Wilhelm Eppelsheimer (1890–1972), deutscher Bibliothekar und Literaturwissenschaftler
 Rudolf Eppelsheimer (1927–2006), deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 William Eppelsheimer (1842–1920), deutscher Ingenieur